Dugesia parasagitta és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça de l'illa de Corfú, Grècia. Està estretament emparentada amb D. sagitta, espècie que també es troba a Corfú.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. parasagitta està estretament emparentada amb altres espècies gregues de la zona jònica.

Referències 

Libanica